I10 eller I 10 eller I-10 kan syfta på:

I10 – en modellbeteckning på Hyundai i10.
I 10 – en tidigare benämning på Södermanlands regemente (infanteri) åren 1816–1942 och 1957–1963.
I-10 – en Interstate Highway i södra USA, se Interstate 10.